Никола́й Ива́нович Па́ршин:
 Паршин, Николай Иванович (1929—2012) — советский футболист и тренер.
 Паршин, Николай Иванович (1923—1945) — лейтенант Красной Армии, Герой Советского Союза.